Troposporella är ett släkte av svampar. Troposporella ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Troposporella